Příjmení Crouch nese více různých osobností:

 Colin Crouch (* 1944) – britský sociolog a politolog
 Peter Crouch (* 1981) – anglický fotbalový útočník
 Roger K. Crouch (* 1940) – americký astronaut

Externí odkazy